Retrospecto vol. 3 é um dos álbuns de compilação de uma série criada pela gravadora RGE. Este álbum contém músicas da cantora brasileira Maysa e foi lançado em 1979.

Faixas
 Ouça (Maysa)
 As Praias Desertas (Tom Jobim)
 What's New? (Hagart / Burke)
 Cheiro de Saudade (Djalma Ferreira / Luiz Antonio)
 Favela (Hekel Tavares / Juracy Camargo)
 Nós E O Mar (Roberto Menescal / Ronaldo Boscoli)
 To The End Of The Earth (Joe Sherman / Noel Sherman)
 O Amor E A Rosa (Pernambuco / Antonio Maria)
 Murmurio (Djalma Ferreira / Luiz Antonio)
 Exaltação Ao Amor (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
 O Menino Desce O Morro (Vera Brasil / De Rosa)
 E Daí? (Miguel Gustavo)

Álbuns de Maysa
Coletâneas de 1979
Álbuns lançados pela RGE